Benjamin Manning Bishop III, dit Ben Bishop, (né le  à Denver dans l'État du Colorado aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace à la retraite. Il évolue au poste de gardien de but.

Biographie

Carrière en club 
En 2004, il débute avec les Tornado du Texas dans NAHL. L'équipe remporte la Coupe Robertson 2005. Il part alors dans la NCAA chez les Black Bears du Maine. Lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2005, il est choisi au troisième tour, à la  au total par les Blues de Saint-Louis. En 2008, il passe professionnel avec les Rivermen de Peoria, club-école des Blues dans la Ligue américaine de hockey. Le , il débute dans la LNH contre les Kings de Los Angeles. Il est échangé aux Sénateurs d'Ottawa le  en retour d'un choix de deuxième tour au repêchage d'entrée dans la LNH 2013.

Le 3 avril 2013, il est échangé au Lightning de Tampa Bay en retour de Cory Conacher et d'un choix de  du repêchage de 2013.

À l'issue de la saison 2013-2014, il est un des trois nominés pour recevoir le trophée Vézina du meilleur gardien de but de la LNH, en compagnie de Tuukka Rask des Bruins de Boston et de Semion Varlamov de l'Avalanche du Colorado.

Le 26 février 2017, il est échangé aux Kings de Los Angeles avec un choix de cinquième tour contre Peter Budaj, Erik Černák, un choix de septième tour ainsi qu'un choix conditionnel au repêchage d'entrée dans la LNH 2017. Le 9 mai de la même année, il est échangé aux Stars de Dallas contre un choix de  tour au repêchage de 2017 et signe 3 jours plus tard un contrat de six ans pour 29,5 millions de dollars.

Le 11 décembre 2021, le gardien des Stars de Dallas, Benjamin Bishop est forcé de prendre sa retraite à l'âge de 35 ans à cause d'une blessure au genou.

Carrière internationale
Il représente l'équipe des États-Unis au niveau international. Il a participé au Championnat du monde 2010.

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2004-2005 || Tornado du Texas || NAHL || 45 || 35 || 8 || 0 ||  || 83 || 1,93 || 92 || 5 || 29 || 3 || 11 || 9 || 2 || 660 || 30 || 2,73 || 89,1 || 0 ||  || 
|-
| 2005-2006 || Université du Maine || Hockey East || 30 || 21 || 7 || 2 ||  || 64 || 2,22 || 90,8 || 0 || 4 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2006-2007 || Université du Maine || Hockey East || 34 || 21 || 9 || 2 ||  || 68 || 2,14 || 92,3 || 3 || 0 || 1 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2007-2008 || Université du Maine || Hockey East || 34 || 13 || 18 || 3 ||  || 80 || 2,43 || 92 || 2 || 6 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Rivermen de Peoria || LAH || 5 || 2 || 2 || 1 || 302 || 12 || 2,38 || 90,8 || 0 || 9 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Rivermen de Peoria || LAH || 33 || 15 || 16 || 1 ||  || 89 || 2,81 || 89,7 || 1 || 2 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Blues de Saint-Louis || LNH || 6 || 1 || 1 || 1 || 245 || 12 || 2,94 || 89,3 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Rivermen de Peoria || LAH || 48 || 23 || 18 || 4 ||  || 129 || 2,77 || 90,1 || 0 || 6 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Rivermen de Peoria || LAH || 35 || 17 || 14 || 2 ||  || 87 || 2,55 || 91,4 || 2 || 10 || 2 || 1 || 0 || 1 || 59 || 2 || 2,04 || 89,5 || 0 || 0 || 0
|-
| 2010-2011 || Blues de Saint-Louis || LNH || 7 || 3 || 4 || 0 || 369 || 17 || 2,76 || 89,9 || 1 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Rivermen de Peoria || LAH || 38 || 24 || 14 || 0 ||  || 85 || 2,26 || 92,8 || 6 || 12 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Senators de Binghamton || LAH || 3 || 2 || 1 || 0 || 179 || 7 || 2,35 || 94,4 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 10 || 3 || 3 || 2 || 532 || 22 || 2,48 || 90,9 || 0 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Senators de Binghamton || LAH || 13 || 8 || 3 || 2 || 787 || 34 || 2,59 || 92,8 || 0 || 12 || 1 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 13 || 8 || 5 || 0 || 758 || 31 || 2,45 || 92,2 || 1 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 9 || 3 || 4 || 1 || 502 || 25 || 2,99 || 91,7 || 1 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 63 || 37 || 14 || 7 ||  || 133 || 2,23 || 92,4 || 5 || 4 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 62 || 40 || 13 || 5 ||  || 136 || 2,32 || 91,6 || 4 || 4 || 4 || 25 || 13 || 11 ||  || 53 || 2,18 || 92,1 || 3 || 4 || 3
|-
| 2015-2016 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 61 || 35 || 21 || 4 ||  || 123 || 2,06 || 92,6 || 6 || 4 || 1 || 11 || 8 || 2 || 582 || 18 || 1,86 || 93,9 || 2 || 0 || 0
|-
| 2016-2017 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 32 || 16 || 12 || 3 ||  || 77 || 2,55 || 91,1 || 1 || 8 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Kings de Los Angeles || LNH || 7 || 2 || 3 || 2 || 412 || 17 || 2,49 || 90 || 0 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Stars de Dallas || LNH || 53 || 26 || 17 || 5 ||  || 120 || 2,49 || 91,6 || 5 || 0 || 1 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Stars de Dallas || LNH || 46 || 27 || 15 || 2 ||  || 87 || 1,98 || 93,4 || 7 || 2 || 2 || 13 || 7 || 6 || 811 || 30 || 2,22 || 93,3 || 0 || 2 || 0
|-
| 2019-2020 || Stars de Dallas  || LNH || 44 || 21 || 16 || 4 ||  || 103 || 2,50 || 92,0 || 2 || 2 || 2 || 3 || 1 || 2 || 133 || 12 || 5,43 || 84,4 || 0 || 1 || 0
|-
| 2021-2022 || Stars du Texas || LAH || 1 || 0 || 0 || 0 ||  || 8 || 8,20 || 76,5 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -

| 413 || 222 || 128 || 36 ||  || 903 || 2,32 || 92,1 || 33 || 28 || 10 || 52 || 29 || 21 ||  || 113 || 2,27 || 92,4 || 5 || 6 || 3

Internationales 

|-
|2010 || align="left" | || align="left" | Championnat du monde || 1 || ||  || || || ||0 ||100 ||1 ||  || align="left" | Treizième
|-
|2013 || align="left" | || align="left" | Championnat du monde || 5 || ||  || || || || 2,83 || 87,6 || ||  || align="left" | 
|-
|2016 || align="left" | || align="left" | Coupe du monde || 1 || ||  || || || ||6 ||80 || ||  || align="left" | Septième

Trophées et honneurs personnels 
 North American Hockey League
2005 : participe au Match des étoiles.
2005 : nommé dans l'équipe des recrues.
Hockey East 
2006 : nommé dans la seconde équipe des recrues.
2007 : nommé dans l'équipe All-académique.
2008 : nommé dans la seconde équipe d'étoiles.
 Ligue américaine de hockey
2012 : participe au Match des étoiles avec l'association de l'Ouest (nommé homme du match).

Notes et références 

Naissance en novembre 1986
Naissance à Denver
Joueur international américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Black Bears du Maine
Choix de repêchage des Blues de Saint-Louis
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Rivermen de Peoria (LAH)
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Stars de Dallas